CEV Champions League 2009-2010 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2009-2010 – torneo pallavolistico maschile